....the way the morning broke was quite unusual.... – pierwszy album holenderskiego zespołu Emotional Elvis wydany  w 2003 roku przez wytwórnię Haring Records.

Lista utworów 

Way the Morning Broke Was Quite Unusual, The